Хлори́д желе́за — неорганическое соединение железа с хлором:
 
Известны следующие хлориды железа:
 Хлорид железа(II);
 Хлорид железа(III).